Xian eller Xi'an kan syfta på:

 Xian (kejsare) – den sista hankejsaren 
 Xian (mytologi) – ett uttryck för de odödliga

Geografi

Kina 
Xi'an – en stad i Shaanxi-provinsen
Xian, Cangzhou – ett härad i Hebei-provinsen
Xiàn (县) – en administrativ indelning i Kina som ofta översätts till "härad" eller "län" på svenska, se Härad (Kina)
Xi'an, Liaoyuan – ett stadsdistrikt i Jilin-provinsen
Xi'an, Mudanjiang – ett stadsdistrikt i Mudanjiang i Heilongjiang-provinsen

Företag 
 Xi'an Aircraft Industrial Corporation – kinesisk flygplanstillverkare

WP:Projekt Kina